Niklas Moisander - um futebolista finlandês, irmão de Henrik Moisander. 
Henrik Moisander - um futebolista finlandês, irmão de Niklas Moisander.
Desambiguações de sobrenomes